Slovenija:
 Gostinca (pritoka Lutnika), pritoka Lutnika i Save
 Gornja vas (Podčetrtek, Slovenija), naselje u općini Podčetrtek